А́нгелов переу́лок (название утверждено 21 февраля 1995 года, ранее — Проекти́руемый прое́зд № 367) — переулок в Северо-Западном административном округе города Москвы на территории района Митино. Пролегает с востока на запад и соединяет Митинскую улицу и улицу Барышиха. Нумерация домов начинается от Митинской улицы.

Происхождение названия 
Ангелов переулок (21 февраля 1995 года).

Назван по деревне Ангелово, располагающейся к северо-западу от Митино по Пятницкому шоссе.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 Дом 1а — Торговый Центр «Куб»
 Дом 7 — Универсам «Перекресток»
 Дом 7, корпус 1 — Универсам «Пятерочка»
 Дом 7, корпус 2 — Детский сад № 2447
 Дом 9, корпус 1 — Детская поликлиника № 140 (филиал № 2)
 Дом 11, корпус 2 — Детский сад № 2447 (бывш. 2266)

По чётной стороне:
 Дом 2, корпус 2 — Дворец творчества детей и молодежи
 Дом 2, корпус 3 — Детский сад № 2304
 Дом 6 — Универмаг «Лента»
 Дом 8 - Фитнес центр СемьЯ

Транспорт 
 Ближайшая станция метро — .

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс — Ангелов переулок
 Ангелов переулок на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте

Переулки Москвы